Maxima — вільна комп'ютерна алгебраїчна система.
 Maxima (гурт) — музичний гурт, заснований співачкою Юлією Донченко (екс-«Гавайські гітари»).
 Maxima (мережа супермаркетів) — мережа супермаркетів різного формату.